Hernández (achternaam)

Personen 
Politiek
 Eugenio Hernández Flores, Mexicaans politicus
 Francisco Hernández de Córdoba, twee Spaanse conquistadores
 Ismael Hernández Deras, Mexicaans politicus
 Juan Orlando Hernández, Hondurees politicus 
 Marcial Hernandez, Nederlands politicus
 Maximiliano Hernández Martínez, fascistisch politicus

Sport
Aaron Hernandez, Amerikaans American footballspeler
Abel Hernández, Uruguayaans voetballer
Adrián José Hernández, Spaanse voetballer
Aitor Hernández Gutiérrez, Spaans wielrenner
Anaysi Hernández, Cubaans judoka
Carlos David Moreno Hernandez, Spaans voetballer
Carlos Hernández Valverde, Costa Ricaans voetballer
Carlos Hernández, Spaans wielrenner
Dani Hernández, Venezolaans voetballer
Ferdino Hernandez, Nederlands voetballer
Francisco Hernandez, Colombiaans wielrenner
Gilberto Hernández, Mexicaanse schaker
Jacqueline Hernandez, Amerikaans snowboardster
Javier Hernández Balcázar, Mexicaans voetballer
Jesús Hernández, Spaans wielrenner
Jorge Hernández, Cubaans bokser
Jorge Hernández, Mexicaans voetballer
José Eugenio Hernández, Colombiaans voetballer
Kevin Hernández, Hondurees voetballer
Nico Hernández, Amerikaans bokser
Óscar Hernández Pérez, Spaans tennisser
Pablo Hernández, Spaans voetballer
Rubén Darío Hernández, Colombiaans voetballer
Sergio Hernández von Reckowski, Spaans autocoureur
Shawn Hernandez, Amerikaans worstelaar
Xavi Hernández Creus, Spaans voetballer

Muziek
 Horacio Hernández, Cubaanse percussionist
 Patrick Hernandez, Frans zanger

Film
 Erika Hernandez, personage uit Star Trek: Enterprise
 Jay Hernandez, Amerikaans acteur
 Julián Hernández, Mexicaans filmregisseur    
 April Lee Hernández, Amerikaans actrice

Wetenschap
 Francisco Hernández de Toledo, Spaans natuuronderzoeker

Topografie
 Garcia Hernandez, plaats in de Filipijnen
 Rafael Hernández, plaats in Puerto Rico

Overige
 Hil Yesenia Hernandez Escobar, Miss Earth in 2006